Einsatzgruppe steht für:

 eine Schnelleinsatzgruppe von Rettungskräften
 Einsatzgruppe der Bundeswehr in Afghanistan, siehe Einsatzgeschwader Mazar-e Sharif #Einsatzgruppe
 die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD
 eine administrative Einheit der Organisation Todt, siehe Organisation Todt #Weitere Bauprojekte
 ein Einsatzverband der US Navy, siehe Task Force (Militär)

Siehe auch:
 Einsatzeinheit